Piruvat (del seu nom en anglès Pyruvate), metabòlit clau en diverses vies metabòliques
 Piridina (del seu nom en anglès Pyridine), compost aromàtic insaturat cíclic hexagonal de cinc àtoms de carboni i un de nitrogen
 Piridoxina (del seu nom en anglès Pyridoxine), forma de la vitamina B6 que participa en el metabolisme del nitrogen i de l'àcid linoleic
 Pyr1, inhibidor enzimàtic considerat com a nova alternativa pel tractament del càncer
 pyr també és l'abreviatura del múscul piramidal de l'abdomen (del seu nom en llatí pyramidalis), múscul ubicat a la part inferior de l'abdomen